A Casa Eco-Museu Dr. Marcelino Moules localiza-se na freguesia das Cinco Ribeiras, no concelho de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores.

Encontra-se instalada em um conjunto residencial típico da região no século XVI, integrado por três corpos: casa de moradia, atafona e palheiro. A moradia é representativa das tradicionais habitações rurais terceirenses, com: cozinha com forno de cozer pão, fogão de lenha, amassaria, talhão e vaza em pedra, com mobiliário (mesas, cadeiras, escaparate, celha) e louças da passagem do século XIX para o século XX; um meio da casa, separado dos restantes compartimentos por frontais em madeira, com copeira em cantaria e estrado; e um quarto de cama, mobiliado com cama de pinho resinoso, cadeiras, arca e lavatório em ferro. Sobre este quarto foi construído um sótão, que era utilizado como local de dormir. Na atafona exibem-se alguns apetrechos agrícolas, incluindo um carro de bois, cangas, arado e grade, e ainda um tear. O palheiro, modernizado, serve como bar de apoio aos visitantes.

Após extensa intervenção de restauro, o conjunto, com mais de dois séculos, foi inaugurado em Outubro de 1994. É administrado pela Associação Cultural das Cinco Ribeiras.

Ligações externas 
 

Angra do Heroísmo
Museus dos Açores
Museus fundados em 1994
Fundações em Portugal em 1994
Museus-casas de Portugal